Köthel peut faire référence à :
 Köthel, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Köthel, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein.